200 m stylem zmiennym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XX Igrzysk Olimpijskich w Monachium. Eliminacje i finał odbyły się 3 września 1972 roku.

Po złocie na 400 m stylem zmiennym, Szwed Gunnar Larsson okazał się też najlepszy na dystansie dwukrotnie krótszym. Larsson czasem 2:07,17 min poprawił własny rekord świata o ponad dwie sekundy. Amerykanin Tim McKee, który kilka dni wcześniej przegrał ze Szwedem o 0,002 s, ponownie wywalczył srebro i pobił rekord Ameryki (2:08,37). Brązowy medal, z wynikiem 2:08,45 zdobył Steve Furniss ze Stanów Zjednoczonych.

Kilka godzin wcześniej, w eliminacjach nowy rekord olimpijski ustanawiali kolejno: Węgier András Hargitay i Gunnar Larsson ze Szwecji.

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

M